Европско првенство у кошарци 2013. или Евробаскет 2013. је било 38. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце. Оно се одржало од 4. до 22. септембра 2013. године у Словенији. На турниру је наступило 24 тима из ФИБА Европа.

Ово је била прва организација Европског првенства у Словенији, а она је добила организацију поред Босне и Херцеговине, Хрватске, Чешке, Италије и Немачке. 5. септембра 2010. објављено је да само две земље имају формалне понуде, а то су биле Словенија и Италија. 15. октобра 2010. Италија је повукла своју понуду, а Словенија је остала једина земља са кандидатуром. Одлука да Словенија организује првенство донета је 5. децембра 2010. у Минхену.

Титулу је први пут у историји освојила репрезентација Француске победивши Литванију у финалу са 80:66, док је у утакмици за треће место Шпанија победила Хрватску са 92:66. За најбољег играча првенства проглашен је Тони Паркер.

Градови домаћини

Учесници

Састави репрезентација

Жреб

Први круг

Група А (Љубљана)

Група Б (Јесенице)

Група Ц (Цеље)

Група Д (Копар)

Други круг

Група Е

Група Ф

Завршница 

Све утакмице ће се играти у Арени Стожице у Љубљани.

Пласман од 5. до 8. места

Четвртфинале

Утакмице од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман 

Легенда:

Најбоља петорка првенства 
Плејмејкер –  Тони Паркер (Најбољи играч (МВП))

Бек –  Горан Драгић

Крило –  Бојан Богдановић

Крилни центар –  Линас Клејза

Центар –  Марк Гасол

Статистички најбољи играчи 

Поени

Скокови

Асистенције

Блокаде

Украдене лопте

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у кошарци за жене 2013.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт

Европска првенства у кошарци
Сезона 2012/13. у европској кошарци
Кошарка у Словенији
Јесенице
Копар
Спорт у Љубљани
Цеље